Улица Достое́вского — улица в Центральном районе Санкт-Петербурга. Проходит от Кузнечного переулка до Социалистической улицы.

История названия 
В атласе Санкт-Петербурга от 1798 года и на плане Санкт-Петербурга от 1828г.  обозначается как Гребецкая улица. На более поздних планах  Санкт-Петербурга уже называется Ямско́й улицей, так как в этом районе находилась Ямская слобода (см. также Ямской рынок на улице Марата), но в 1915 году улицу вновь переименовали. Ей было присвоено имя русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского, который жил здесь с 1878 года до своих последних дней в доме 2 (с 1971 года там музей-квартира).

Объекты 
На участке от Свечного переулка до Социалистической улицы часть Достоевского озеленена (вдоль чётных домов). Перед домом 15, построенным из белого силикатного кирпича (сейчас там филиал «Ростелекома»), разбит сквер.

Интересные адреса 
 Дом 1 — Кузнечный рынок. 
 Дом 2 — жилой дом, где находится Музей-квартира Достоевского. 
 Дом 5 — доходный дом. Архитектор П. Ю. Сюзор, 1895—1896.
 Дом 14 — особняк А. А. Храпковой. Архитектор К. И. Брандт, 1840. (Перестроен).
 Дом 27 — доходный дом. Архитектор П. Ю. Сюзор, 1881.
 Дом 28 — два жилых дома, в прошлом Доходный дом О. Головкиной (левая часть). 
 Дом 29, угол с Социалистической, 18 — доходный дом. Архитектор П. Ю. Сюзор, 1880.
 Дом 32 - доходный дом, в котором жил создатель телевизионной электронно-лучевой трубки физик Д. Л. Розинг
 Дом 36 — доходный дом Г. В. Барановского, построенный в 1897 году по собственному проекту архитектора. 
 Дом 38, литера А — дом архитектора Николая Никитича Никонова, 1894.
 Дома 38—44 — корпуса механического завода Зигеля (1888—1890, арх. И. С. Китнер; 1898—1902, арх. Р. А. Берзен).

Транспорт 
Ближайшая станция метро — «Владимирская».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Улица Достоевского в Энциклопедии Санкт-Петербурга

Петербург‎